Рокитное — название географических объектов на Украине:

 Рокитное — древнее именование городского селения Погребище (до XII века).
 Рокитное — посёлок городского типа в Ровненской области, административный центр Рокитновского района.

См. также 
 Ракитное